Dyrup har flere betydninger:

 Dyrup – dansk producent af træbeskyttelse og maling
 Dyrup (by) – en forstad til Odense